770-й истребительный авиационный полк (770-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк менял своё наименование:
 439-й истребительный авиационный полк;
 770-й истребительный авиационный полк.

История полка 
770-й истребительный авиационный полк образован переименованием 26 января 1942 года 439-го истребительного авиационного полка в составе ВВС 8-й армии Ленинградского фронта. К концу 1941 года (31.12.1941 г.) полк имел в боевом составе 6 И-15бис (из них 4 неисправных) и по одному исправному И-16 и И-153. В связи со значительными потерями полк выведен с фронта и отправлен на доукомплектование и переучивание на новый самолёт Як-1.

24 февраля 1942 года полк прибыл в 13-й запасной истребительный авиационный полк Приволжского военного округа в г. Кузнецк Пензенской области, где осваивал истребители Як-1 до 10 апреля 1942 года. По окончании переучивания убыл на фронт. 15 мая 1942 года вошёл в состав вновь сформированной 220-й истребительной авиационной дивизии ВВС Юго-Западного фронта, а 20 мая передан в состав 3-й ударной группы СВГК, действовавшей в подчинении штаба ВВС Юго-Западного фронта. В связи с большими потерями полк выведен из боёв и 10 июня 1942 года убыл в тыл на доукомплектование. Уже 15 июня полк прибыл в 8-й запасной истребительный авиационный полк Приволжского военного округа на аэродром Багай-Барановка Саратовской области. 20 июня полк передислоцирован в 13-й запасной истребительный авиационный полк Приволжского военного округа на аэродром города Кузнецк Пензенской области. В процессе нахождения на переформировании полк 21 сентября 1942 года был расформирован в составе 13-го запасного иап: 1-я эскадрилья в полном составе обращена на доукомплектование 427-го иап, управление и 2-я аэ убыли в резерв 13-го зиап.

В составе действующей армии полк находился с 26 января 1942 года по 30 января 1942 года и с 15 мая 1942 года по 10 июня 1942 года.

Командиры полка 
 подполковник Шалимов Иван Афанасьевич, 26.01.1942 — 21.09.1942

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Битва за Ленинград — с 26 января 1942 года по 24 февраля 1942 года.
 Харьковская операция — с 15 мая 1942 года по 25 мая 1942 года.

Первая победа полка в воздушном бою 
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 26 мая 1942 года: лейтенант Котляров в воздушном бою в районе Савинцы сбил немецкий истребитель Ме-109.

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:
 Совершено боевых вылетов — 37
 Проведено воздушных боёв — 9
 Сбито самолётов противника — 5
 Свои потери (боевые):
 лётчиков — 5
 самолётов — 5

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  770-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году